Il singolare del torneo di tennis Livingston Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Brian Teacher 4-6, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Johan Kriek (semifinali)
 Brad Gilbert (campione)
 Sammy Giammalva (quarti di finale)
 John Lloyd (secondo turno)

 Paul Annacone (quarti di finale)
 Assente
 Bob Green (quarti di finale)
 Marc Flur (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Livingston Open 1985